Везиров — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Везиров, Абдурахман Халил оглы (1930—2022) — советский и азербайджанский политический деятель, дипломат.
 Везиров, Азад-бек (1869—1921) — русский и азербайджанский военный деятель, полковник.
 Везиров, Аслан Фархад оглы (1910—1988) — Герой Советского Союза.
 Везиров, Бахрам-бек (1857—1921) — азербайджанский общественный и государственный деятель.
 Везиров, Гамбай Мамед оглы (1899—1937) —  советский и азербайджанский военный деятель, комдив.
 Везиров, Гашим бек Мириман оглы (1868—1916) — азербайджанский журналист, писатель, издатель.
 Везиров, Гейдар Садык оглы (1893—1937) —  народный комиссар земледелия АзССР.
 Везиров, Джамиль Исмаил оглы (1888—1945) —  народный комиссар почт, телеграфов и путей сообщения АзССР.
 Везиров, Зейнал бек (1854—1933) — общественный деятель, член парламента Азербайджанской Демократической Республики.
 Везиров, Камиль Сафарали оглы (1949—2018) — советский и азербайджанский музыкант, гармонист, народный артист Азербайджана. 
 Везиров, Мир-Гасан Кязим оглы (1889—1918) — азербайджанский социалист-революционер, один из 26 бакинских комиссаров.
 Везиров, Наджаф-бек (1854—1926) — азербайджанский драматург, публицист, театральный деятель.
 Везиров, Сулейман Азадович (1910—1963) — советский государственный деятель, нефтяник.
 Везиров, Фиридун-бек Джамал-бек оглы (1870—1925) — русский, азербайджанский и советский военачальник, генерал-майор.
 Везиров, Юсиф Мешеди Мирбабабек оглы (более известен под фамилией Чеменземинли; 1887—1943) — азербайджанский писатель, прозаик, публицист, драматург, историк, фольклорист и политический деятель.

Везирова 
 
 Везирова, Фарида Шамиль гызы (1924—1986) — азербайджанский и советский литературовед.